Zwingenburg steht für:

 Burg Zwingenburg, abgegangene Burg bei Owingen-Bilafingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Zwingenburg (Südtirol), Burgruine bei Prissian (Tisens), Südtirol, Italien
 Zwingenburg, Alternativname der Burg Zwingenberg, Burg im Neckartal bei Zwingenberg (Baden), Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Zwingburg
 Zwingenberg